Это список штатов США по уровню убийств в соответствии с отчетами ФБР.

Уровень убийств по штатам 

Вся статистика рассчитана на 100 000 чел

См. также 
 Список стран по уровню умышленных убийств

Примечания 

Преступность в США
Списки по штатам США
Страницы с непроверенными переводами